Драгинац може бити:

 Драгинац (Лозница), насеље које припада граду Лозници, Мачвански округ
 Драгинац (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ